Kun László (1262–1290) IV. László magyar király
 Kun László (1840–1896) ügyvéd, jogi író
 Kun László (1869–1939) karmester, cimbalomművész, zeneszerző
 Kun László (1931) sporttörténész